

Голлінс — переписна місцевість, штат Алабама
 Голлінс — переписна місцевість, штат Вірджинія